Stoltzenberg ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Stoltzenberg (1690–1764), deutscher Komponist
 Marie Magdalene Charlotte von Stoltzenberg (1763–1838), Schauspielerin, Mätresse, Schlossherrin und Ahnherrin der Familie von Stoltzenberg
 Hugo Stoltzenberg (1883–1974), deutscher Industrieller
 Peter Stoltzenberg (* 1932), deutscher Dramaturg, Regisseur und Intendant
 Stefanie Stoltzenberg-Spies (* 1964), deutsche Politikerin (CDU), MdHB
 Wilhelm von Stoltzenberg (Politiker) (1895–1955), deutscher Jurist und Abgeordneter der Volkskammer der DDR, Präsident des Landesverwaltungsgerichts Thüringen

sowie der Familie
 Stoltzenberg (Adelsgeschlecht)

Stoltzenberg bezeichnet

 die Chemische Fabrik Stoltzenberg, ein ehemaliges Hamburger Chemieunternehmen, auf dessen Gelände es 1979 zum so genannten Stoltzenberg-Skandal kam

Siehe auch:
 Villa Stoltzenberg
 Stolzenberg
 Stolzenberger